Braulio Álvarez Castillo (29 de octubre de 1842 - 5 de diciembre de 1921) fue un destacado militar dominicano conocido por sus luchas en la Guerra de la Restauración en la cual se enfrentó a los españoles entre 1863 y 1865.

Biografía 
Nació el 29 de octubre de 1842, en Baní, República Dominicana. Fue el hijo del prócer de la independencia, Luís Álvarez Mota (quien destacó en la Batalla de Azua) y de María Remigia del Castillo Tejeda. Tuvo, al menos, un hermano, Wenceslao, y un hermanastro por vía materna, Benigno del Castillo (mártir fusilado en San Juan junto a otros militares que lucharon en la guerra contra la invasión española). Su abuelo paterno fue el militar y Prócer de la Independencia caraqueño Juan Álvarez Alfonso, quien también destacó por ser uno de los firmantes del llamado Manifiesto de Separación, firmado el 16 de enero de 1844. Su abuela paterna, María Remigia Mota Álvarez, era hija del Capitán y Comandante de Baní Antonio Mota Pérez, un colono español originario de las Islas Canarias.

Álvares Castillo luchó contra los españoles en la Guerra de la Restauración entre 1863 y 1865, siempre ayudado por su hermano Wenceslao.
Falleció el 5 de diciembre de 1921 en Santo Domingo.

Vida personal 
Se casó con su prima María Josefa Álvarez Guerra el 30 de julio de 1866. Con ella tuvo una gran descendencia. Más tarde también se casó con la madre de esta, Micaela Guerra Tejada. Con Mercedes Pina Echavarría, hija del prócer de la Independencia Pedro Alejandro Pina, tuvo al menos un hijo: Virgilio Álvarez Pina.

Ascendencia

Referencias 

Militares de República Dominicana
Próceres de la Guerra de la Restauración